G.E.Schatz kan som auktorsförkortning betyda:

 George Schatz
 George Edward Schatz

Robotskapade auktorsförkortningar